Les Pholadomyoida sont un ordre de mollusques bivalves.

Description 
Les espèces de l'ordre des Pholadomyoida se caractérisent par une coquille réduite et des dents réduites ou nulles.

Environnement 
Les pholadomyoides vivent dans le sédiment boueux, ils appartiennent à la guilde des endofaunes filtreuses.

Liste des familles 
Selon ITIS:
 famille des Clavagellidae d'Orbigny, 1843
 famille des Cleidothaeridae Hedley, 1918
 famille des Cuspidariidae Dall, 1886
 famille des Laternulidae Hedley, 1918
 famille des Lyonsiidae Fischer, 1887
 famille des Myochamidae Bronn, 1862
 famille des Pandoridae Rafinesque, 1815
 famille des Periplomatidae Dall, 1895
 famille des Pholadomyidae Gray, 1847
 famille des Poromyidae Dall, 1886
 famille des Thraciidae Stoliczka, 1870
 famille des Verticordiidae Stoliczka, 1871

Liens externes

Notes et références 

 
Ordre de mollusques (nom scientifique)
Bivalve (nom scientifique)